Santos Marquina est l'une des vingt-trois municipalités de l'État de Mérida au Venezuela. Son chef-lieu est Tabay. En 2011, la population s'élève à  habitants.

Étymologie 
La municipalité est nommée en l'honneur du militaire vénézuélien José de los Santos Marquina (1798-1863), mort à Tabay.

Géographie

Subdivisions 
Selon l'Institut national de statistique et contrairement à la plupart des municipalités du pays, la municipalité de Santos Marquina ne comporte aucune paroisse civile.

Notes et références 

Municipalité dans l'État de Mérida